Ел Уанакастле има више значења:

 Ел Уанакастле (Фронтера Комалапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Уанакастле (Хикипилас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Уанакастле (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Уанакастле (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Уанакастле (Ескуинапа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику